Boituva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Boituva (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Boituva (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar